Poble bruci, antic poble del sud d'Itàlia, vegeu brucis
 Llenguatge bruci, llengua del brucis
 Biografies de romans amb el cognom Bruci (Brutti, Bruttius, Brutius), no confondre amb els cognoms de la mateixa branca com són Brut (Brutus), i Brucià (Bruttianus, Brutianus)
Bruci (historiador), historiador i cronògraf grec
Bruci Sura, llegat romà
Gai Bruci Present, cònsol romà (diversos anys)
Luci Bruci Quinti Crispí, cònsol romà el 224 i el 238.